Minden idők leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodóinak listája.

A szuverén államok uralkodói ellenőrizhető uralkodással, pontos dátummal

A függő vagy alkotó államok uralkodói ellenőrizhető uralkodással, pontos dátummal

Uralkodók, akiknek a pontos uralkodási dátumai nem ismertek

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek
 A legtovább élő uralkodók listája
 A legtovább hatalmon lévő keresztény egyházi vezetők listája
 A legtovább hatalmon lévő világi vezetők listája

Uralkodók listái
Történelmi rekordok